Суґо — багатозначний термін:
 Суґо — традиційний італійський соус для пасти;
 Суґо — назва військової посади в Японії.